Weaver steht für:
 Weaver (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Weaver (Unternehmen), US-amerikanischer Hersteller von Zielfernrohren und deren Montierungen
 (3107) Weaver, nach Kenneth F. Weaver benannter Asteroid
 Weaver-Syndrom, angeborene Erkrankung mit vermehrtem Körperwachstum
 Shannon-Weaver-Index, mathematische Größe, die in der Biometrie für die Beschreibung der Diversität eingesetzt wird, siehe Shannon-Index

Weaver ist der Name folgender 

Orte:
 Weaver (Alabama), Stadt im Calhoun County, Alabama, USA 
 Weaver (Arizona), Geisterstadt im Yavapai County
 Weaver (Illinois), Ort im Clark County, Illinois, USA 
 Weaver (Indiana), Ort im Grant County, Indiana, USA 
 Weaver (Kansas), Ort im Douglas County, Kansas, USA
 Weaver (Minnesota), Ort im Wabasha County, Minnesota 
 Weaver (North Carolina), Ort im Buncombe County, North Carolina, USA 
 Weaver (North Dakota), Ort im Cavalier County, North Dakota, USA 
 Weaver (Oregon), Ort im Douglas County, Oregon, USA 
 Weaver (Tennessee), Ort im Sullivan County, Tennessee, USA 
 Weaver (Texas), Ort im Hopkins County, Texas, USA 
 Weaver (West Virginia), Stadt im Barbour County, West Virginia, USA 
 Weaver Corner (New York), Ort im Madison County, New York, USA 

geografischer Objekte:
 River Weaver, Fluss in Cheshire (England)
 Weaver-Halbinsel, Halbinsel von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Weaver-Nunatakker, Nunatakker im Ellsworthland, Antarktika
 Weaver Point, Landspitze der Renaud-Insel, Biscoe-Inseln, Antarktis
 Mount Weaver, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch: 
 Wever
 Wewer (Begriffsklärung)
 Weavers